Джеймс Рамон Джонс (; 6 ноября 1921, Робинсон, Иллинойс, — 9 мая 1977, Нью-Йорк) — американский писатель, известный своими романами о Второй мировой войне.

Биография 
Джеймс Джонс родился и вырос в городе Робинсон, штат Иллинойс, в семье Рамона и Ады Джонс. В 1939—1944 годах служил в составе 25-й пехотной дивизии, стал свидетелем атаки Пёрл-Харбора и участвовал в битве за Гуадалканал.

Дебютом писателя стал роман «Отныне и вовек» (1951), за который Джонс получил в 1952 году Национальную книжную премию (в СССР роман издавался под названием «Отсюда и в вечность)». В 1998 году данное произведение вошло в рейтинг 100 лучших романов XX века по версии издательства Modern Library.

Большинство произведений Джонса основаны на личных впечатлениях. Так, события, произошедшие во время службы писателя на Гавайях, отражены в «Отныне и вовек», битва за Гуадалканал послужила основой романа «Тонкая красная линия», а пребывание Джонса в госпитале Мемфиса описано в романе «Только позови».

Джонс был женат на Глории Мосолино (1928—2006). Дочь писателя Кайли (род. 1960) — американская писательница, известная своим автобиографическим романом «Дочь солдата никогда не плачет» (1990), рассказывающем о жизни семьи Джонсов в Париже в 60-х годах. Данное произведение было экранизировано в 1998 году режиссёром Джеймсом Айвори.

Библиография 
 1951 — «Отныне и вовек» / 
 1957 — «И подбежали они» / 
 1959 — «Пистолет» / 
 1962 — «Тонкая красная линия» / 
 1967 — «Ступай туда, где делают вдов» / 
 1971 — «Веселый месяц май» / 
 1973 — «Прикосновение опасности» / 
 1974 — «Вьетнамский дневник» / 
 1975 — «Вторая мировая война» / 
 1978 — «Только позови» /  (окончено Уильямом Моррисом)

Экранизации 
 1953 — «Отныне и во веки веков» (реж. Фред Циннеман)
 1958 — «И подбежали они» (реж. Винсент Минелли)
 1964 — «Тонкая красная линия» (реж. Эндрю Мартон)
 1980 — «Отныне и во веки веков» (американский телесериал)
 1998 — «Тонкая красная линия» (реж. Терренс Малик)

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвященный творчеству Дж. Джонса

Участники Второй мировой войны